Arawa bezeichnet

eine Stadt in Papua-Neuguinea, siehe Arawa (Papua-Neuguinea)
eine Stadt in Äthiopien, siehe Arawa (Äthiopien).
einen Maori-Volksstamm in Neuseeland, siehe Te Arawa. 
eine Senke in der Negevwüste im Grenzgebiet von Israel und Jordanien, siehe Arava.
eine indigene Sprachfamilie in Südamerika, siehe Arawá-Sprachen; und eine ausgestorbene Einzelsprache dieser Sprachfamilie.